

Думино — селище, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Думино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область